GenX (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)-propanoato di ammonio) – tensioattivo usato nella produzione di polimeri perfluorurati.
General Electric GEnx – una famiglia di motori turbofan prodotti dalla GE Aviation installato sui nuovi Boeing 747-8 e 787.
Generazione X – una locuzione diffusa nel mondo occidentale per descrivere la generazione di coloro che, approssimativamente, sono nati tra il 1960 e il 1980